Stuth ist der Familienname folgender Personen:

 Anett Stuth (* 1965), deutsche Fotografin
 Reinhard Stuth (* 1956), deutscher Politiker (CDU), Senator in Hamburg

Siehe auch:
 Stut
 Studt
 Stud (Begriffsklärung)